Trichopsetta är ett släkte av fiskar. Trichopsetta ingår i familjen tungevarsfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tungevarsfiskar
Trichopsetta